День памяти жертв Ка́тыни () отмечается 13 апреля, в годовщину опубликования немцами в 1943 году сообщения об обнаружении в СССР массовых могил офицеров Войска Польского.

В 2005 году прошли демонстрации перед российским посольством (организованные членами Катынского Комитета и Федерацией катынских семей). Состоялась полевая месса, и были возложены венки к памятнику убиенным на Востоке. Указом президента Республики Польша Александра Квасьневского 32 человека из стран бывшего СССР награждены Крестом Ордена Заслуги Речи Посполитой Польши () «за выдающийся вклад в раскрытие и документирование правды о политических репрессиях в отношении польского народа»:

 Яковлев Александр Николаевич;
 Лебедева Наталья Сергеевна;
 Конов Александр Никитович;
 Гнедовский Михаил Борисович;
 Дементьева Наталья Леонидовна;
 Яблоков Анатолий Юрьевич;
 Кудрявцева Татьяна Петровна;
 Пихоя Рудольф Германович;
 Подъячев Владимир Иванович;
 Филонова Светлана Николаевна;
 Парсаданова Валентина Сергеевна;
 Суворова Валентина Петровна;
 Жаворонков Геннадий Николаевич;
 Дёмин Олег Алексеевич;
 Пилипчук Михайло Димитревич;
 Стасевский Леонид Петрович;
 ксёндз Кучмик Яцек;
 Зоря Юрий Николаевич (посмертно);
 Радевич Степан Степанович (посмертно).

Среди награждённых также была большая группа членов Международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал»:

 , Москва;
 Блинушов Андрей Юрьевич, Рязань;
 Федущак Инна Викторовна, Львов;
 Хайдарова Евгения Алексеевна, Воркута;
 Рогачёв Михаил Борисович, Сыктывкар;
 Глушков Сергей Владимирович, Тверь;
 Фрайденберг Марен Михайлович, Тель-Авив;
 Шарков Юрий Алексеевич, Тверь;
 Кривенко Сергей Владимирович,Москва;
 Петров Никита Васильевич, Москва;
 Гурьянов Александр Эдмундович, Москва;
 Рогинский Арсений Борисович, Москва.
 Гришина Анна Михайловна, Москва; (посмертно)
 Лозинский Виктор Борисович, Рязань (посмертно).

Торжества проходили также и в других городах.

Примечания

Ссылки 
 Radio Podlasie, 13 kwietnia, rozmowa z JĘDRZEJEM TUCHOLSKIM, zastępca dyrektora archiwum Instytutu Pamięci Narodowej o Dniu (radiopodlasie.pl)
 Uroczystości z okazji Dnia Pamięci Ofiar Katynia (gazeta.pl)
 Katyń wspominają starsi, pamięta młodzież (gazeta.pl)

Катынский расстрел